

Топоніми

Петруня — село у Глоденському районі Молдови. Утворює окрему комуну.

Антропоніми

Ім'я 
 Вишотравка Петруня Пилипівна — українська радянська діячка, ланкова колгоспу, голова виконкому Ільницької сільської ради Турківського району Дрогобицької області. Депутат Дрогобицької обласної ради. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.

Прізвище 

Петруня — українське прізвище
 Петруня Сергій Олександрович — радянський, український та російський футболіст, півзахисник.
 Петруня Степан Пантелеймонович — лікар-офтальмолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.

Українські прізвища